azuurblauwe halmklimmer
 gerande halmklimmer
 gewone halmklimmer
 groene halmklimmer
 grote blauwe halmklimmer
 rotshalmklimmer
 slanke halmklimmer
 variabele halmklimmer
 zwarthaarhalmklimmer